Enrique Elías Laroza (Lima, 1 de febrero de 1937 - Lima, 3 de julio de 2001) fue un abogado y político peruano. Miembro y dirigente del Partido Popular Cristiano.

Biografía 
Nacido en Lima en 1937, fue hijo de Marcelo de Elías-Bonnemaison Tarnassi y Olga Laroza Bull. Su padre, marino y diplomático, era hijo de Manuel Elías Bonnemaison, héroe de la Guerra del Pacífico y último sobreviviente del combate de Angamos.
Cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que se graduó en 1962. 

Fue profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseñó los cursos de Derecho Mercantil en su Facultad de Derecho. Dictó también cursos en la Universidad de Lima. 

Fue abogado principal del Estudio Elías.

En 1965, junto a los abogados Jorge Avendaño y Luis Carlos Rodrigo Mazuré fundaron el Estudio Avendaño, Rodrigo & Elías.

Fue director del Jockey Club del Perú.

Junto a Eduardo Ferrero Costa, fue embajador del Perú en Misión Especial ante Colombia, Panamá, México y Estados Unidos durante el conflicto entre Perú y Ecuador.

Falleció a las 6:30 p. m. del 3 de julio de 2001, víctima de un ataque cardiaco. Sus restos fueron velados en su vivienda ubicada en el distrito de San Isidro, y posteriormente cremados en el Parque cementerio Jardines de la Paz de La Molina.

Actividad política 
Se inscribió en el Partido Popular Cristiano (PPC) en 1977.

Fue miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del PPC, Secretario Nacional de Política y miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

Ministro de Justicia 
En agosto de 1981 fue nombrado Ministro de Justicia por el Presidente Fernando Belaúnde Terry. Cabe destacar que durante su gestión llamó a la hoy lideresa Lourdes Flores Nano para laborar como practicante junto a los asesores del Ministerio de Justicia.

Como Ministro de Justicia, firmó polémicos contratos para la construcción de modernos penales con la empresa española Guvarte por un monto de 500 millones de dólares. La contraloría acusó al ministro por peculado; sin embargo, Elías dijo que los cargos imputados estaban motivados por una conspiración política por parte de sectores de la izquierda.

Diputado 
En las elecciones generales de 1985, fue elegido diputado por el Partido Popular Cristiano para el periodo 1985-1990.

Obras 
 ELIAS, Enrique (2001), “Derecho Societario Peruano – Ley General de Sociedades”.

Genealogía

Véase también 
 Baruch Ivcher
 Ernesto Blume Fortini

Referencias 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogados de Perú
Políticos de Perú
Miembros del Partido Popular Cristiano
Ministros de Justicia de Perú
Diputados de Perú 1985-1990
Diputados por Lima Metropolitana